La sismothérapie ou électrochoc est une technique médicale consistant à délivrer un choc électrique au niveau du crâne ;
 La Cure de Sakel est un ancien traitement psychiatrique consistant à plonger un patient dans le coma avec une injection d'insuline.
 En économie, la thérapie de choc consiste en une libéralisation soudaine des prix et des échanges.